Флавий Ардавур ():

 Флавий Ардавур — римский полководец и консул, отец Аспара
 Флавий Ардавур Юниор (? — 471) — восточноримский консул и полководец